Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jorge Lozano e Todd Witsken che hanno battuto in finale Bruno Orešar e Jaime Yzaga 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (Campioni)
 Brad Gilbert /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Luiz Mattar /  Diego Pérez (semifinali)

 Luke Jensen /  Tim Pawsat (semifinali)
 Loic Courteau /  Michael Fancutt (primo turno)
 Dan Cassidy /  Mel Purcell (primo turno)
 Jimmy Arias /  Tim Siegel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1988